W Słowenii
 Loke – wieś w gminie Krško
 Loke – wieś w gminie miejskiej Nova Gorica
 Loke – wieś w gminie Straža
 Loke – wieś w gminie Tabor